Biatlonisti na mistrovství světa v biatlonu 2013

Muži

Ženy

Odkazy 
biathlonresults.com/

Σ